Jocs Olímpics d'Estiu de 1964
 Jocs Olímpics d'Estiu de 2020